Николай Сапега:
 Сапега, Николай (ок. 1581—1644) — государственный деятель Великого княжества Литовского, дворянин, хорунжий, воевода, каштелян.
 Сапега, Николай (ок. 1558—1638) — государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода.
 Сапега, Николай Кшиштоф (1613—1639) — государственный деятель Великого княжества Литовского, староста, польный писарь.
 Сапега, Николай Лев (1644—1685) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, ротмистр, каштелян, воевода.
 Сапега, Николай Михайлович (ум. до 1611) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, кухмистр великий литовский.
 Сапега, Николай Павлович (1545—1599) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского